

Persone
 Adriana Costamagna, nata Maria Teresa Costamagna (1889-1958) – attrice italiana del cinema muto
 Carlo Costamagna (1880-1965) – giurista, politologo e politico italiano
 Claudio Costamagna (1956) – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Eugenio Camillo Costamagna (1864-1918) – giornalista italiano
 Gemelle Nete, duo musicale italiano di musica popolare composto dalle gemelle Anna (1911-2002) e Domenica Costamagna (1911-1989)
 Gianluca Costamagna (1969) - tecnico del suono italiano
 Giorgio Costamagna (1916-2000) – archivista e diplomatista italiano
 Giuseppe Costamagna (1924-1995) – politico italiano
 Luisella Costamagna (1968) – giornalista e conduttrice televisiva italiana

Geografia
Costamagna – frazione del comune di Lequio Tanaro (CN)